La Coupe d'Ukraine de football 1995-1996 est la  de la compétition. Elle voit la victoire en finale du Dynamo Kiev contre le Nyva Vinnytsia.

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Notes et références

Liens externes 
  Coupe d'Ukraine 1995-1996 sur uafootball.net.ua.
  Coupe d'Ukraine 1995-1996 sur WildStat.ru.
  Coupe d'Ukraine 1995-1996 sur le site de la RSSSF.

1995-1996
Ukraine
Sport en Ukraine en 1995
Sport en Ukraine en 1996